Jean Côté ist der Name folgender Personen:

* Jean Côté (Politiker) (1867–1924), kanadischer Politiker 
 Jean Côté (Schriftsteller) (1927–2009), kanadischer Journalist und Schriftsteller 
 Jean-Philippe Côté (* 1982), kanadischer Eishockeyspieler
 Jean-Pierre Côté (1926–2002), kanadischer Politiker

Jean Cote steht für:
 Jean Cote (Alberta) (auch Jean Côté), Weiler in Alberta, Kanada 

Siehe auch:
 Jean Cot